Куммеров:

 Куммеров — община в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Куммеров — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Куммеров, Ингеборг (1912—1943) — научный секретарь, антифашист, член организации «Красная капелла».
 Куммеров, Хансхайнрих (1903—1944) — учёный, инженер, доктор технических наук, антифашист, член организации «Красная капелла».